Draveurs de Trois-Rivières peut faire référence à :

Équipes sportives 
 Draveurs de Trois-Rivières, défunte équipe canadienne de hockey sur glace de la LHJMQ (1969-1992)
 Draveurs de Trois-Rivières (LNAH), équipe canadienne semi-professionnelle de hockey sur glace de la LNAH (depuis 2004)